David Besnard (Sydney, 21 de Janeiro de 1977) é um automobilista australiano. Ele correu a temporada de 2004 da Champ Car, e somou dezoito pontos.

Pilotos de automóvel da Austrália
Pilotos da Champ Car
Naturais de Sydney